Cortos de [adult swim] es una sección del bloque Adult Swim de Latinoamérica en la cual se transmiten episodios pilotos de series de televisión fallidas.

Su procedencia es, entre otras:
 Estrenos en el bloque Adult Swim de Estados Unidos .
 Cortos que formaron parte de una elección para ser una futura serie de Cartoon Network.

Entre los cortos mostrados en este sección figuran:
 Capitán Durán
 Capitán Durán: Los Originales

Capitán Durán es una de las tantas series fallidas que Cartoon Network ha realizado para el público infantil. Su existencia, en efecto, no pasó de dos episodios. Uno de ellos es "Capitán Duran: Los Originales", donde el cual el personaje principal, tras una reunión con el resto de los héroes del mundo y su masiva fuga, decide solicitar ayuda al primigenio grupo fundador del escuadrón de justicieros: Los Originales.
 Bienvenidos a Eltingville
 Saddle Rash
 Guía Perruna
 El día del caos
 Jeffrey, El Gato Detective
 El Robo de Regalos de Navidad
 The ChubbChubbs!
 The Groovenians
 [[Korgoth of Barbaria|Korgoth*
Isidoro
Garakuta mr stain on junk alley
The amazing adrenalini brothers
Comandante kerk
Nikki
Penguins behind the bars
Boo Boo vuelve a ser oso
The cat came back
La princesa detective
The lewis lectures

Véase también 
 Adult Swim

Series de televisión de Cartoon Network
Series de televisión de Adult Swim